C20 ou C-20 peut désigner plusieurs choses :

Automobiles 
 Avions Voisin C20, une automobile du constructeur français Avions Voisin.

Domaine militaire 
 Gulfstream C-20, un avion de transport militaire ;
 HMS C20, un sous-marin de la Royal Navy.

Fiction 
 C-20 ou Docteur Gero, un personnage de la série animée Dragon Ball.

Sport automobile 
 Cougar C20, une voiture de course construite par Courage Compétition ;
 Sauber C20, une voiture de Formule 1.

Sciences 
Chimie 
 Diterpène, une substance d'origine organique en C20 (20 atomes de carbone) ;
 Liste de composés organiques C20.

Médecine 
 Tumeur maligne du rectum, d’après la Classification internationale des maladies.
Astronomie

 la Nébuleuse de l'Amérique du Nord, répertoriée à la référence C20 du Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres